Les Cicadelles sont des insectes suceurs de l'ordre des hémiptères qui se nourrissent de la sève des végétaux grâce à leur rostre.

Le terme « cicadelle » désignait autrefois uniquement les espèces de la famille des Cicadellidae. Il a fini par désigner toutes les espèces ressemblant à celles de cette famille et les espèces qui, par erreur, ont été initialement classées dans la famille des Cicadellidae.

Certaines espèces sont néfastes pour les végétaux dont elles se nourrissent comme la cicadelle de la vigne qui est vecteur de la flavescence dorée, maladie très contagieuse et mortelle pour la vigne.

Espèces
 Cicadelle blanche ou cicadelle pruineuse, Metcalfa pruinosa,
 Cicadelle de la pomme de terre, Empoasca fabae,
 Cicadelle des grillures de la vigne ou petite cicadelle verte, Empoasca vitis,
 Cicadelle de l'aster, Macrosteles quadrilineatus,
 Cicadelle à dos blanc, Sogatella furcifera,
 Cicadelle à six points, Macrosteles sexnotatus,
 Cicadelle à tête jaune, Carneocephala flaviceps,
 Cicadelle à trois bandes, Erythroneura tricincta,
 Cicadelle blanche du pommier, Typhlocyba pomaria,
 Cicadelle brune, Nilaparvata lugens,
 Cicadelle brune mineure, Laodelphax striatella,
 Cicadelle de la betterave, Circulifer tenellus,
 Cicadelle de la canne à sucre, Perkinsiella saccharicida,
 Cicadelle de la vigne, Erythroneura comes,
 Cicadelle de la vigne, Erythroneura elegantula
 Cicadelle de la vigne, Erythroneura variabilis
 Cicadelle de la vigne, Erythroneura vulnerata
 Cicadelle de la vigne, Scaphoïdeus titanus,
 Cicadelle de la vigne vierge, Erythroneura ziczac,
 Cicadelle du maïs, Peregrinus maidis,
 Cicadelle du maïs, Zyginidia scutellaris,
 Cicadelle du maïs, Cicadulina mbila,
 Cicadelle du maïs, Dalbulus maidis,
 Cicadelle du manguier, Idioscopus clypealis,
 Cicadelle du mûrier, Hishimonus sellatus,
 Cicadelle du papayer, Empoasca papayae,
 Cicadelle du peuplier, Idiocerus populi,
 Cicadelle du pommier, Empoasca maligna,
 Cicadelle du prunier, Macropsis trimaculata,
 Cicadelle du rosier, Typhlocyba rosae,
 Cicadelle du tabac, Empoasca tabaci,
 Cicadelle du trèfle, Aceratagallia sanguinolenta,
 Cicadelle écarlate, Empoasca coccinea,
 Cicadelle écumeuse, Philaenus spumarius,
 Cicadelle érythroneure à deux points, Erythroneura bigemina,
 Cicadelle geisha, Geisha distinctissima,
 Cicadelle maculée du riz, Deltocephalus oryzae,
 Cicadelle pisseuse, Homalodisca vitripennis,
 Cicadelle triangle, Cicadella triangularis,
 Cicadelle verte, Cicadella viridis,
 Cicadelle verte du cotonnier ou cicadelle africaine de la vigne, Jacobiasca lybica,
 Cicadelle verte du riz, Nephotettix cincticeps,
 Cicadelle verte du théier, Empoasca onukii, Jacobiasca formosana, 
 Cicadelle verte orientale du riz, Nephotettix virescens,
 Cicadelle zigzag, Recilia dorsalis,
 .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Cicadelle de la vigne

Liens externes 
 Les cicadelles nuisibles à l'agriculture (1 partie), par William Della Giustina, paru dans Insectes  (2002)
 Les cicadelles nuisibles à l'agriculture (), par William Della Giustina, paru dans Insectes  (2002)

Hémiptère (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu
Type d'insecte ravageur